Thering ist der Familienname folgender Personen:

 Benedict Heinrich Thering (1679–1743), deutscher evangelischer Pfarrer
 Dennis Thering (* 1984), deutscher Politiker (CDU), MdHB
 Johann Lucas Thering (1691–1751), deutscher Advokat, Oberbürgermeister von Frankfurt an der Oder
 Lucas Heinrich Thering (1648–1722), deutscher protestantischer Theologe und Schriftsteller
 Rose Thering (1920–2006), US-amerikanische Ordensschwester